Lesaar ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Myr Lesaar (1884–1941), belgischer Maler
 Hubert Lesaar  (1888–1963), deutscher Politiker